Осовец () — деревня в Кричевском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Ботвиновского сельсовета.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, на правом берегу реки Мертвицы, на расстоянии примерно 17 километров (по прямой) к северо-западу от Кричева, административного центра района. Абсолютная высота — 175 метров над уровнем моря.

История 
В конце XVIII века деревня входила в состав Мстиславского воеводства Великого княжества Литовского.

Согласно «Списку населенных мест Могилёвской губернии» 1910 года издания населённый пункт входил в состав Осовецкого сельского общества Белицкой волости Чериковского уезда Могилёвской губернии. В деревне имелось 49 дворов и проживало 198 человек (100 мужчин и 98 женщин).

Население 
По данным переписи 2009 года, в деревне проживало 212 человек.

Примечания 

Населённые пункты Кричевского района